Râul Dumbrăvița se poate referi la:

 Râul Dumbrăvița, Bicaci
 Râul Dumbrăvița, Crișul Alb
 Râul Dumbrăvița, Ilișua
 Râul Dumbrăvița, Lisa
 Râul Dumbrăvița, Meziad
 Râul Dumbrăvița, Râșcuța

Vezi și 
 Dumbrăvița (dezambiguizare)

 Râul Dumbrava (dezambiguizare)

Toponime românești